Isaac Mayembo, connu sous le pseudonyme Alex Hitchens, né le  à Évry, est un joueur de basket-ball et entrepreneur français. Pendant sa carrière, il évolue au poste de ailier fort.

Biographie

Enfance et débuts 
D'origine congolaise, Isaac Mayembo naît à Évry le .

Il débute le basket-ball , à 17 ans.

Carrière sportive 
Le 10 septembre 2018, Mayembo signe avec Antibes. Il commence au sein des Espoirs des Sharks d'Antibes avant de rejoindre le groupe professionnel en cours de saison sportive.

En 2019, il fait partie des 15 joueurs convoqués par Jean-Aimé Toupane avec l'Equipe de France U20 à l'INSEP à l’occasion d’un premier stage préparatoire au Championnat d’Europe qui se déroule à Tel Aviv du 13 au 21 juillet 2019.

Le 29 juillet 2021, il est déclaré agent libre.

Carrière sur internet 
Il est connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Alex Hitchens, nom d'un personnage fictif interprété par Will Smith dans le film Hitch, expert en séduction.

Clubs successifs 

 2016-2017 : Limoges CSP
 2017-2018 : Olympique Antibes Juan Les Pins (ProA avec les Espoirs)
 2018-2019 : Olympique Antibes Juan Les Pins (Jeep Élite ProA)
 2019-2020 : La Charité Basket 58 (NM1)
 2020-2021 : Entente Cergy Osny Pontoise BB (France D4 / NM2)

Notes et références

Liens externes 

Joueur français de basket-ball
Joueur du CSP Limoges
Joueur de La Charité Basket 58
Joueur de l'Olympique d'Antibes Juan-les-Pins
Communauté de la séduction
Personnalité française née d'un parent congolais
Naissance en janvier 1999
Naissance à Évry-Courcouronnes